Ви́ктор Му́хин:
 Мухин, Виктор Андреевич (род. 1949) — доктор биологических наук, профессор УрГУ.
 Мухин, Виктор Иванович (1914—1977) — советский скульптор.
 Мухин, Виктор Петрович (1924—1983) — Герой Советского Союза.
 Мухин, Виктор Сергеевич (род. 1938) — российский учёный-механик.